Kolejowa Izba Tradycji w Toruniu – muzeum poświęcone historii toruńskiego węzła kolejowego.

Lokalizacja 
Muzeum znajduje się w lewobrzeżnej części miasta, w dzielnicy Stawki, przy ul. Kujawskiej 1, na terenie dworca Toruń Główny.

Charakterystyka 

Muzeum otwarto 21 marca 2017 roku z inicjatywy kujawsko-pomorskiego oddziału spółki Polregio, Międzyzakładowego Nadwiślańskiego Związku Zawodowego Maszynistów, a także toruńskiego środowiska kolejarzy oraz pasjonatów kolejnictwa. Powstało ono głównie na bazie otwartej w 2015 roku w lokomotywowni na kluczykach Izby Tradycji Toruńskiego Węzła Kolejowego. Na jego siedzibę wybrano dawny budynek poczty znajdujący się w sąsiedztwie głównego gmachu dworca Toruń Główny. Można tu obejrzeć liczne eksponaty związane z kolejnictwem, takie jak: tablice informacyjne, bilety, makiety kolejowe, modele pociągów, elementy semaforów i rogatek, sprzęt używany niegdyś przez pracowników kolei m.in. różnego typu sygnalizatory, lampy, telefony, a także elementy umundurowania.

Kolejową Izbę Tradycji można zwiedzać bezpłatnie we wtorki i soboty.

Zobacz też 
 Muzea w Toruniu
 Turystyka w Toruniu

Przypisy 

Muzea w Toruniu
Muzea kolejnictwa w Polsce
Transport kolejowy w Toruniu